Toilette steht für:
 Toilette, sanitäre Vorrichtung
 Badezimmer, umgangssprachlich
 öffentliche Toilette, siehe Bedürfnisanstalt
 Körperpflege, z. B. „Morgentoilette“

Siehe auch:
 Toilettentisch (Poudreuse)
 Wundtoilette (Entfernen abgestorbenen Wundmaterials)